Strone Point ist der Name folgender Kaps in Schottland:

 Strone Point (Loch Shira), Argyll and Bute
 Strone Point (Loch Striven), Argyll and Bute
 Strone Point (Strone), Argyll and Bute